Коррелограммный метод — один из методов оценки спектральной плотности мощности сигнала.

Предварительные сведения 

Математическое ожидание случайной величины  (среднее) есть: . Автокорреляционная функция определяется как скалярное произведение сигнала и его копии в функциональной зависимости от переменной величины значения т. н. корреляционного сдвига : .

Сущность метода 

Согласно теореме Винера-Хинчина автокорреляционная функция и спектральная плотность мощности  связаны соотношением (преобразованием Фурье): , где  — интервал дискретизации. На практике для вычисления спектральной плотности мощности используют ограниченную сумму и некоторую оценку автокорреляционной функции. Например, можно использовать оценку , которая является несмещенной (то есть ). Также можно пользоваться смещенной оценкой: , математическое ожидание которой . При наличии оценки (например, несмещенной) автокорреляционной функции для максимально возможного корреляционного сдвига , вычисление спектральной плотности мощности выполняется по формуле: .

Коррелограммный метод дополняется умножением автокорреляционной функции на функцию весового окна :
.

Литература 
 Цифровая обработка сигналов: Справочник. Гольденберг Л. М., Матюшкин Б. Д., Поляк М. Н. — М.: Радио и связь, 1985.
 Прикладной анализ временных рядов. Основные методы. Отнес Р., Эноксон Л. — М.: Мир, 1982.

Радиофизика